Kim P'yŏng Il, również Kim Pyong Il (kor. 김평일, ur. 10 sierpnia 1954) – północnokoreański dyplomata, od 17 listopada 1998 do 2015 ambasador KRLD w Polsce, syn pierwszego przywódcy KRLD Kim Ir Sena oraz przyrodni brat byłego przywódcy Kim Dzong Ila.

Studiował w Moskwie oraz w Pjongjangu. W 1979 ukończył studia ekonomiczne oraz Akademię Wojskową im. Kim Ir Sena. Rok później został wysłany na roczne studia wojskowe do NRD. Od 1982 do 1985 był attaché wojskowym w Belgradzie. W latach 1985-1988 pracował w Departamencie Zapasów w Ministerstwie Koreańskiej Armii Ludowej w Pjongjangu. We wrześniu 1988 został ambasadorem KRLD na Węgrzech. Od 1988 do 1994 pełnił funkcję ambasadora w Bułgarii, a przez kolejne trzy lata w Finlandii. W 1998 przybył do Warszawy, gdzie do 2015 pełnił funkcję ambasadora Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w Polsce. Dwoje jego dzieci (syn Kim In Kang oraz córka Kim Ŭng Sŏng) skończyło studia w Polsce.

W styczniu 2015 został odwołany z placówki w Warszawie i przeniesiony do ambasady w Pradze. W 2019 powrócił do Korei Północnej i przeszedł na emeryturę.

Genealogia

Zobacz też 
 Stosunki dyplomatyczne pomiędzy Polską i Koreą Północną

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Ambasada Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej

Ambasadorowie Korei Północnej
Członkowie rodziny najwyższych przywódców Korei Północnej
Urodzeni w 1954